Чэнь Цзыа́н (, ), взрослое имя Бою́й(伯玉) — китайский поэт эпохи начала империи Тан, бывший почти современником «четырёх выдающимися поэтов»: Ван Бо, Ян Цзюна, Ло Биньвана, Лу Чжаолиня.

Биография 
Родился в уезде Шэхун области Цзичжоу (современная провинция Сычуань). В 684 году сумел сдать государственные экзамены, получив личное одобрение от императрицы У Цзэтянь, которой понравился его доклад трону, посвящённый различным актуальным проблемам, и которая дала ему пост своего личного секретаря, а впоследствии цензора государственного совета.

В 694 году Цзыан допустил серьёзную судебную ошибку, за что был подвергнут тюремному заключению, но спустя год вышел из тюрьмы и смог остаться на государственной службе, участвуя, в частности в карательных операциях против киданей на северных границах империи в качестве штабного офицера. Вышел в отставку в 698 году, вернувшись в родные края, где вскоре вследствие своего сложного и неуживчивого характера у него случился конфликт с начальником уезда. В итоге по приказу чиновника против поэта сфабриковали обвинение и посадили его в тюрьму, где он и провёл последние годы своей жизни.

Значение в культуре 
Чэнь Цзыан считается одним из самых ярких представителей классической поэзии эпохи Тан и одним из основателей поэтического жанра ин (поэтические описательные экспромты). Наиболее известны его стихотворения «Песня о восшествии на Юйчжоускую башню», «Поражённый встречей».

Примечания

Библиография 
 Wu, John C. H. (1972). The Four Seasons of Tang Poetry. Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle. ISBN 978-0-8048-0197-3.
 Zhu Xiaoyin, The Reason for Chen Zi'ang's Death (关于陈子昂的死因) 1983.
 Коробова А.Н. Чэнь Цзы-ан. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т./ Т.3: Литература. Язык и письменность / ред. М.Л. Титаренко и др.; Ин-т Дальнего Востока. - М.: Вост. лит., 2008.

Поэты эпохи Тан
Китайские поэты